Суперкубок Нидерландов 1994 года () — 5-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 1993/94 «Аякс» и обладатель Кубка Нидерландов 1993/1994 «Фейеноорд». Встреча состоялась 21 августа 1994 года в Амстердаме, на Олимпийском стадионе.

Матч

Примечания

Литература 
 Flitsend Ajax snel uitgeraasd: 3-0. Provinciale Zeeuwse Courant, 22 augustus 1994, pagina 11
 Ajax wint weer van Feyenoord. Zierikzeesche Nieuwsbode, 22 augustus 1994, pagina 8

Ссылки 
 Отчёт

1994
Матчи ФК «Фейеноорд»
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1994 году
События 21 августа
Август 1994 года
Спортивные соревнования в Нидерландах